Новодмитриевский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Новодмитриевский сельсовет — в Липецком районе Липецкой области.
 Новодмитриевский сельсовет — в Выксунском районе Нижегородской области.